Mishina ist der Familienname folgender Personen:

 Masumi Mishina (* 1982), japanische Softballspielerin 
 Shōei Mishina (1902–1971), japanischer Historiker und Mythologe

Siehe auch:

 Mischina